

Wydarzenia 

 wódz rzymski Tytus Kwinkcjusz Flamininus przybył do Grecji
 Gaza przechodzi w ręce Seleucydów